Ліві́нський — слов'янське прізвище. Жіноча форма — Лівінська.

Відомі носії 
 Лівінський Микола Миколайович (18 серпня 1946, смт Кирнасівка, нині Тульчинського району Вінницької області, Україна — 26 березня 2003, м. Тернопіль) — український журналіст, громадський діяч.
 Лівінський Стефан Йосипович (1913—2000) — український військовик.
 Лівінський Михайло Олександрович (27 липня 1969, місто Київ) — український політик. Народний депутат України 6-го скликання.
 Лівінська Лідія Архипівна (1928-2010) - краєзнавець Києва, довголітня керівниця Музею історії київського транспорту.